Die The Wimbledon Club Squash Squared Open 2019 fanden vom 11. bis 16. Mai 2019 in London im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Vorjahressieger war Mathieu Castagnet. Der topgesetzte Marwan Elshorbagy setzte sich im Endspiel gegen den ungesetzten Iker Pajares, der zuvor drei gesetzte Spieler besiegte hatte, mit 13:11, 11:7 und 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Tom Walsh und Jordan Warne jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
2019